Alain Mogès (1992- ) : footballeur français
 Alfred de Moges (1830-1861) : diplomate français
 Alphonse Louis Théodore de Moges (1789-1850) : officier de marine français.
 Betelhem Moges (née en 1991), athlète éthiopienne.